Henderson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Henderson County, Illinois 
 Henderson County, Kentucky 
 Henderson County, North Carolina 
 Henderson County, Tennessee 
 Henderson County, Texas